Stefano Travaglia era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare.

In finale Nerman Fatić ha sconfitto Damir Džumhur con il punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di serie 

  Federico Coria (semifinale)
  Filip Misolic (quarti di finale)
  Zdeněk Kolář (secondo turno)
  Thiago Agustín Tirante (primo turno)

  Riccardo Bonadio (primo turno) 
  Damir Džumhur (finale) 
  Kimmer Coppejans (primo turno) 
  Nikola Milojević (secondo turno)

Qualificati 

  Ivan Gakhov (quarti di finale)
  Giovanni Fonio (secondo turno)
  Rudolf Molleker (secondo turno)

  Kai Wehnelt (primo turno) 
  Steven Diez (secondo turno) 
  Georgii Kravchenko (primo turno)

Wildcard 

  Marius Copil (primo turno)
  Victor Vlad Cornea (primo turno)

  Dragoș Dima (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Sibiu Open 2022